El municipio de Tilden (en inglés: Tilden Township) es un municipio ubicado en el condado de Osborne en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 79 habitantes y una densidad poblacional de 0,74 personas por km².

Geografía 
El municipio de Tilden se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 106.68 km², de la cual 106,46 km² corresponden a tierra firme y (0,21 %) 0,23 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 79 personas residiendo en el municipio de Tilden. La densidad de población era de 0,74 hab./km². De los 79 habitantes, el municipio de Tilden estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Osborne